Ausztria
 Fertőmeggyes (németül Mörbisch), település Burgenlandban

 Magyarország
 Balozsameggyes, Meggyeskovácsi település része, 1889-ig Megyes, 1889 és 1970 között Balozsameggyes néven önálló település
 Nyírmeggyes, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
 Somogymeggyes, település Somogy megyében
 Zalameggyes, település Veszprém megyében

 Románia
 Aranyosmeggyes (románul: Medieșu Aurit), település Szatmár megyében

 Szerbia
 Meggyes, település a Vajdaságban

 Szlovákia
 Tapolymeggyes (szlovákul: Medzianky), település az Eperjesi kerület Varannói járásában
 Turócmeggyes, település a Zsolnai kerület Stubnyafürdői járásában

Lásd még
 Medgyes (románul Mediaș), megyei jogú város Romániában, Erdélyben, Szeben megyében